Сен-Леже́-Дюбо́ск () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Дозюле. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14606.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 175 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 123 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 90 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 73,2 %, в 1999 году было 70,1 %). Из 90 активных жителей работали 88 человек (44 мужчины и 44 женщины), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 33 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Леже-Дюбоск 

Коммуны департамента Кальвадос